Сланський () — польське прізвище.

 Відомі носії 
 Людвіг Сланський (1838—1905) — чеський скрипаль, композитор і диригент.
 Річард Сланський (1940—1998) — американський фізик.
 Рудольф Сланський (1901—1952) — провідний комуністичний політик Чехії.
 Рудольф Сланський (1935—2006) — чеський дипломат.